Мувыр — деревня в Шарканском районе Удмуртии
 Мувыр — деревня в Игринском районе Удмуртии